Fahrt steht für:

 eine Reise in einem Fahrzeug
 Fahrt (Jugendbewegung), eine Form der Wanderung in Jugendgruppen
 Fahrt durchs Wasser (FdW), die Geschwindigkeit eines Wasserfahrzeugs in Bezug Relation zur Wassermasse 
 Fahrt über Grund (FüG), die Geschwindigkeit des Schiffes oder Flugzeugs in Relation zum Erdboden
 Fahrt (Bergbau), bergmännisch für Leiter
 Fahrt (Längenmaß), ein Längenmaß im Bergbau
 Fahrt (Einheit), ein veraltetes Volumenmaß für Wein in der Schweiz
 ein Signalbegriff im Eisenbahnwesen, siehe Hauptsignal #Signalbegriffe

Fahrt ist der Ortsname von:
 Fahrt (Worms-Rheindürkheim), Wohnplatz in Worms-Rheindürkheim

Siehe auch:
 Alte Fahrt
 Die Fahrt
 Fart
 Vaart